Morré ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Morré (* 1964), deutscher Historiker
 Karl Morré (1832–1897), österreichischer Volksdichter